Поза Верде има више значења:

 Поза Верде, Позо Верде (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Поза Верде (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Поза Верде (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Поза Верде (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Поза Верде (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Поза Верде (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Поза Верде (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Поза Верде (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Поза Верде (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику